DIN 125 er en DIN-standard for en planskive.

DIN 125 bliver erstattet af ISO 7089 og ISO 7090.

Kilde  
http://bolte.dk/planskiver-din-125-a/
DIN-standarder